Clarksdale je název několika měst v Severní Americe.

Clarksdale (Illinois), unincorporated community v Christian County
Clarksdale (Indiana), unincorporated community v Brown County
Clarksdale (Mississippi), město v okresu Coahoma County
Clarksdale (Missouri), město v okresu DeKalb County

unincorporated communities:
jedná se o menší obce, které nejsou samostatnými právními subjekty a nemají vlastní správu.